Râul Valea Caselor se poate referi la următoarele râuri din România

Diverse râuri din varii bazine hidrografice 
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Arieș în zona Câmpeni
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Arieș în zona Lupșa)
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Breboaia
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Dâmbovița
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Homorod
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Iza
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Lăpuș
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Moldova
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Olt
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Someș în zona Maieru.
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Someș în zona Zona Năsăud
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Valchid
 Râul Valea Caselor - afluent al râului Viezurata

Altele 
Alte râuri cu denumiri apropiate sunt:

 Râul Valea Casei
 Râul Casele

 
 
 
 
 
 
 
Dezambiguizare râuri